Спортисти из Узбекистанa су први пут самостално учествовали на Зимским олимпијских игара 1994.. Пре тога спортисти из Узбекистана су учествовали на олимпијским играма у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991, Узбекистан се заједно са још дванаест других од насталих 15 нових држава, такмичи на Зимским олимпијским играма 1992. у Албервилу, Француска, учествује као Здружени тим (EUN) под олимпијском заставом.

Касније у 1992. са једанаест бивших република које су се придружиле Узбекистану учествују исто као Здружени тим (EUN) на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија.

Две године касније, Узбекистан се такмичи по први пут као независна држава у Зимским олимпијским играма 1994., одржаним у Лилехамеру, Норвешка. После тога Узбекистан учествује на свим Летњим и Зимским олимпијским играма.

Национални олимпијски комитет Узбекистана (-{National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan}-) је основан 1992. а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Узбекистана по спортовима на ЛОИ 
После ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од .. учесника (.. мушкарца и .. жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Узбекистана по спортовима на ЗОИ 
После ЗОИ 2014.

Разлика у горње две табеле у 8 учесника (4 мушкарца и 4 жене) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2016.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: -{Olga Gnedovskaya}-, 15 година и 1 дан Атина 2004. пливање
 Најстарији учесник: Оксана Чусовитина, 41 година и 57 дана Рио де Женеиро 2016. гимнастика
 Највише учешћа: Оксана Чусовитина 6 учешћа (1996—2016) гимнастика 
 Највише медаља:4 Артур Тајмазов (3 зл, 1 ср) 
 Прва медаља: Лина Черјазова (1994)
 Прво злато: Лина Черјазова (1994)
 Најбољи пласман на ЛОИ: 21 (2016)
 Најбољи пласман на ЗОИ: 14 (1994)

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Узбекистана

Узбекистан на олимпијским играма